Конфигурация:

 Конфигурация (астрономия) — характерное взаимное положение Солнца, планет, других небесных тел Солнечной системы на небесной сфере.
 Конфигурация (химия) — в стереохимии пространственная мера атомов в молекуле, которая отличает стереоизомеры.
 Электронная конфигурация — формула расположения электронов по различным электронным оболочкам атома химического элемента или молекулы.
 Конфигурация компьютера — определенный набор комплектующих компьютера, исходя из их предназначения, номера и основных характеристик.